Zetorchestidae är en familj av kvalster. Zetorchestidae ingår i överfamiljen Zetorchestoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zetorchestidae 25 arter. 

Zetorchestidae är enda familjen i överfamiljen Zetorchestoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zetorchestidae